Евахново — название нескольких населённых пунктов:
 Евахново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Евахново — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.